Loch Fleet National Nature Reserve, een natuurreservaat in Schotland
 Loch Fleet (meer), een meer in Schotland